Schotel är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jacobus Schotel (1807–1892), nederländsk författare
 Johannes Christiaan Schotel (1787–1838), nederländsk marinmålare
 Petrus Johannes Schotel (1808–1865), nederländsk marinmålare

Nederländska efternamn